Rakitna se poate referi la:

Rakitna, Blagoevgrad, sat în partea de sud-vest a Bulgariei, în Regiunea Blagoevgrad
Rakitna, Brezovica, localitate din comuna Brezovica, Slovenia